Ourednik bzw. Ouředník ist der Familienname folgender Personen:

 André Ourednik (* 1978), Schweizer Geograf und Schriftsteller
 Jitka Ourednik (* 1955), tschechische Naturwissenschaftlerin
 Patrik Ouředník (* 1957), tschechischer Autor und Übersetzer
 Vaclav Ourednik (* 1960), Schweizer Neurowissenschaftler